Ahrenbach ist der Name von geographischen Objekten im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen:
 Ahrenbach (Hennef), Weiler der Stadt Hennef (Sieg)
 Ahrenbach (Sieg), linker Zufluss der Sieg vor Stein, Stadt Hennef (Sieg)

Siehe auch:
 Arenbach